Corymorpha är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Michael Sars 1835. Corymorpha ingår i familjen Corymorphidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Corymorpha